Кузьминичи — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Кузьминичи — агрогородок в Добрушском районе Гомельской области.
 Кузьминичи — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Кузьминичи — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Кузьминичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Кузьминичи — деревня в Починковском районе Смоленской области.